Айо (Aio, Ajo) e име на:

 Айо (братята Ибор и Айо), херцог на лангобардите, син на кралица Гамбара
 Айо I (херцог на Беневенто), херцог на Херцогство Беневенто (641-646)